Ордина — значения.

Фамилия 
 Ордина, Александра Ивановна (род. 1987) — российская боксёрша.
 Ордина, Антонина Геннадиевна (род. 1962) — советская и шведская лыжница.
 Ордина, Вера Валерьевна (род. 1968) — советская и российская легкоатлетка.
 Ордина, Марина Валерьевна (род. 1971) — российская актриса театра и кино.

Топоним 
 Ордина — деревня, Белозерский район, Курганская область, Россия

См. также 
 Ордин